Каламазу () — североамериканский топоним.
 Каламазу — город в США, в юго-западной части штата Мичиган.
 Каламазу — административно-территориальный округ в штате Индиана, США.